

Titres 

 Le Pays, quotidien fondé en  par Albert Dubarry, qui reprendra plus tard L'Ère nouvelle ;
 Le Pays (1849-1914), journal bonapartiste français ;
 Le Pays (1873-1993), journal jurassien ;
 Le Pays (1852-1869) journal montréalais ;
 Le Pays (1912) opéra de Guy Ropartz ;
 Le Pays (1910-1921) journal montréalais ;
 Le Pays Roannais (1945-), journal français du département de la Loire ;
 Le Pays (1980-2013), journal franc-comtois ;
 Le Pays (1991-), journal burkinabé ;
 Le Pays, journal malien ;
 Le Pays (2005), roman de Marie Darrieussecq.

Patronyme 

 René Le Pays (1636-1690), poète français.